Sophia Wilhelmina Marianne Henriëtta (Slot Biebrich, Wiesbaden, 9 juli 1836 – Stockholm, 30 december 1913) was de echtgenote van de Zweedse koning Oscar II. Zij was van 1872 tot de dood van haar man in 1907 koningin van Zweden en Noorwegen.

Zij werd geboren als Sophia van Nassau en was de dochter van hertog Willem van Nassau en Pauline Frederica van Württemberg, kleindochter van Frederik I van Württemberg.

Op 6 juni 1857 trouwde ze te Wiesbaden met de Zweedse erfprins. Het paar kreeg vier kinderen:
 Gustaaf (1858-1950)
 Oscar (1859-1953)
 Karel (1861-1951)
 Eugenius (1865-1947)

Sophia is bijgezet in de kerk van Riddarholmen te Stockholm.

Voorouders 

Partner van de koning van Noorwegen
Partner van de koning van Zweden
Prinses van Nassau
Nassau, S